Гардермуен (селище) — селище у Норвегії
 Осло-Гардермуен — аеропорт, що обслуговує Осло
 Гардермуен (залізниця) — залізниця що сполучає аеропорт Осло-Гардермуен та Осло
 Гардермуен (авіабаза) — авіабаза Королівських повітряних сил Норвегії
 Гардермуен (станція) — залізнична станція що обслуговує аеропорт Осло-Гардермуен